Behrens-Werft bezeichnet:

 Behrens-Werft (Harrien), 1840 gegründete, ehemalige Werft in Harrien
 Behrens-Werft (Hamburg), 1863 gegründete Werft in Hamburg-Finkenwerder